Ах-Нааль (д/н — після 611) — ахав Шукальнааха у 605-після 611 роках.

Життєпис 
Був сином ахава Яхав-Чан-Муваахна I. Про дату народження нічого невідомо. Посів трон 11 серпня 605 року. Через п'ять діб в день 9.8.16.14.10, 10 Ок 8 Поп (19 березня 610 року) йому довелося втекти в Па'чанське царство і сховатися у Іцамнаах-Б'алама II. Причиною цьому було повстання Ах-Чан-То'к’а при підтримці Баакульського царства.

У день 9.8.17.15.0, 3 Ахав 13 Поп (24 березня 611 року) Ах-Нааль при підтримці па'чанських загонів завдав поразки Ах-Чан-То'к'у, захопивши і стративши останнього. Після цього відновив політично-військовий союз Шукальнааха з Па'чаном. Водночас продовжив політику попередника на союз з царством Ак'є. Про дату смерті Ах-Нааля немає відомостей.

Джерела 
 Biro P. Las piedras labradas 2, 4 y 5 de Bonampak y los reyes de Xukulnah en el siglo VII // Estudios de Cultura Maya, Volúmenes XXIX, 2007. — P. 33-35
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. L., 2000 — P. 121

Царі Бонампаку